IXW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jamshedpur (India)